Krokgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Krokgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Krokgrund, Malax, Österbotten,

Se även
Krokogrund
Kråkgrund

Robotskapade Finlandförgreningar